Stanfield (Arizona), plaats in de Verenigde Staten
Stanfield (Engeland), civil parish in het Verenigd Koninkrijk
Stanfield (North Carolina), plaats in de Verenigde Staten
Stanfield (Oregon), plaats in de Verenigde Staten